De Longganglijn (Chinees: 龍崗線) is een van de vijf metrolijnen van de metro van Shenzhen in China. De lijn rijdt van Yitian naar Shuanglon en in totaal heeft het 30 stations. Door middel van een derde rail ontvangen de voertuigen stroom.

Stations 

Schuingedrukt: nog niet in gebruik en mogelijke naam.

(* Deze station heeft ook zijperrons maar die zijn op dit moment niet in gebruik)

(** Vanaf deze station wordt de route gesplitst in twee routes: (Universiade - Shuanglong en Universiade - Xinqiao Industrial District))

Galerij 

Metro van Shenzhen